Staňkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Staňkov (okres Domažlice)
 Staňkov (okres Jindřichův Hradec)